Голополо́сов — фамилия.

Известные носители 
 Голополосов, Борис Александрович (1900—1983) — советский художник-живописец.
 Голополосов, Максим Сергеевич (род. 1989) — российский видеоблогер и обозреватель, ведущий интернет-шоу «+100500».

См. также 
 Голоколосов